Bond Point kan avse två uddar:

 Bond Point, Antarktis
 Bond Point, Kanada